Ел План има више значења:

 Ел План (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел План, Кантаранас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел План (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел План (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел План (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел План (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел План (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел План, Барио Нуево (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел План (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел План, Ел Серито (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План, Лас Гранхас (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел План (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел План (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел План (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел План, Ел План де Ичан (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел План (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел План (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел План (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел План (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел План, Сан Хосе Ито (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел План (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел План (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел План (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел План (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел План, Ла Монтања (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел План (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел План, Лос Лимонес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел План (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел План (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План, Уапакалито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел План (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику